Пойяреш () — португальська власна назва.

Топоніми

Пойяреш (Пезу-да-Регуа) — парафія.
 Пойяреш (Понте-де-Ліма) — парафія.
 Пойяреш (Фрейшу-де-Ешпада-а-Сінта) — парафія.